Спрингвілл:

 Спрингвілл — місто в штаті Айова
 Спрингвілл — місто в штаті Алабама
 Спрингвілл — містечко в штаті Вісконсин
 Спрингвілл — статистично обумовлена місцевість в штаті Каліфорнія
 Спрингвілл — невключена територія в окрузі Лапорт, штат Індіана
 Спрингвілл — невключена територія в окрузі Лоуренс, штат Індіана
 Спрингвілл — тауншип в штаті Мічиган
 Спрингвілл — село в штаті Нью-Йорк
 Спрингвілл — тауншип в штаті Пенсільванія
 Спрингвілл — місто-привид в штаті Південна Кароліна
 Спрингвілл — місто в штаті Юта, найбільше місто з ім'ям Спрингвілл